Вит Я́нов (; ) — чешский биатлонист, бронзовый призёр этапа Кубка мира 2012/13 в Сочи в составе эстафетной сборной Чехии.

Завершил карьеру.

Биография 
Вит Янов родился в 1987 году в чешском городе Яблонец-над-Нисоу. Здесь же в 2000 году начал заниматься биатлоном в клубе Skp Jablonex. С 2005 года Вит начал привлекаться в состав сборной Чехии. Первым крупным международным стартом стало выступление на этапе Кубка Европы в австрийском городе Обертиллиах. Параллельно с выступлением на Кубке Европы Вит участвовал в чемпионатах мира среди юниоров. Лучшими достижениями на молодёжном уровне в карьере Янова стали 6-е место в эстафете на мировом первенстве 2007 года и 10-е место в эстафетной гонке на чемпионате мира год спустя. В индивидуальных гонках наивысшим достижением Вита стало 13-е место в гонке преследования в 2007 году.

На чемпионатах Европы Вит принял участие в 23-х гонках, но ни разу не смог подняться на пьедестал почёта, трижды занимая 5-е место (дважды в эстафете и один раз в гонке преследования). Сезон 2015/16 стал для Янова последним на крупном международном уровне.

Кубок мира 
На этапах Кубка мира Вит дебютировал в 2010 году в норвежском Хольменколлене. В спринте молодой чешский биатлонист занял 52-е место, а в гонке преследования Янов занял 53-е место. В следующем сезоне Вит принял участие в этапе словенской Поклюке, но результаты также были не самыми лучшими. В индивидуальной гонке он занял 75-е место, а в спринте 65-е. В том же сезоне был заявлен на этапе в Рупольдинге, но в итоге на старт не вышел.

Следующего старта в Кубке мира Виту пришлось ждать более 2-х лет. В марте 2013 года Янов принял участие в этапе в Сочи. Начало этапа сложилось для чеха не очень удачно, в индивидуальной гонке Вит занял лишь 75-е место, но в спринте Вит смог завоевать свои первые кубковые очки, заняв 39-е место. На следующий день Вит был включён в состав сборной Чехии для участия в эстафетной гонке. Янова поставили на третий этап, который он прошёл, потратив 4-е дополнительных патрона. На финиш сборная Чехии пришла третьими и Вит стал обладателем своей первой награды на этапах Кубка мира. На следующем этапе Кубка мира в Ханты-Мансийске Вит принял участие в спринте и занял там 71-е место.

Результаты выступлений в Кубке мира

Ссылки 
 

Биатлонисты Чехии